Премия «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в пьесе — американская театральная награда, присуждаемая фондом  и «» лучшему актёру, исполнившему роль второго плана в Бродвейской театральной постановке. Была создана в 1949 году и названа в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получили 72 актёр. Американский актёр Джесси Тайлер Фергюсон — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Мейсона Марзака в «Раскрой меня». Актёр Фрэнк Ланджелла завоевал большинство наград в категории «Лучший актёр второго плана в пьесе»; он является двукратным обладателем премии. Актёры Брайан Мюррей, Джозеф Маэр и Роберт Шон Леонард по три раза номинировались на премию как лучшие актёры второго плана в пьесе; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучший актёр второго плана в пьесе».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия Лоренса Оливье за лучшее исполнение роли второго плана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони» 

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам